Sargen ist ein historischer ostpreußischer Ortsname:
 Sargen: Zargen, Kreis Darkehmen/Angerapp, seit 1945: Szarek (Banie Mazurskie) im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sargen: Zargen, Kreis Wehlau, seit 1946: Istrowka (Kaliningrad) im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland